Osoby o tym nazwisku:
 Martin Legarra Tellechea − rzymskokatolicki duchowny
 Ricardo Tellechea − paragwajski strzelec, olimpijczyk